Die Canción (spanisch), das lyrische Lied, ist eine der grundlegenden lyrischen Gattungen der spanischen Literatur des Mittelalters. Ursprünglich war sie zum musikalischen Vortrag bestimmt, veränderte sich jedoch rasch zu einer beliebten Form der lyrischen Dichtung. Sie ist ein vergleichsweise kurzes Gedicht, dessen Thema meist die Liebe ist, das aber auch die Religion oder ähnliche Bereiche umfassen kann. Ihr Stil ist von einem achtsilbigen Vers und regulärem, konsonantem Reim geprägt, so dass es nur eingeschränkte metrische Möglichkeiten gibt. Als Gattung hat sie eine große Tradition sowohl in anderen Literatursprachen des Mittelalters als auch im Latein der Zeit. Vor allem die galizisch-portugiesischen cantigas de amor werden als ihre Vorgänger betrachtet.

Bekannte Canciones kann man bei Marqués de Santillana oder Jorge Manrique finden. 

Lyrische Form
Literatur (Spanisch)
Literatur des Mittelalters